Gran Turismo (auto)
gross tonnage, een inhoudsmaat voor schepen
Gemeentebelangen Twenterand, een regionale politieke partij
Gemengde en theoretische leerweg, een combinatie van twee leerwegen in het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs